O Campeonato Paraibano de Futebol de 1955 foi a 45ª edição do campeonato estadual de futebol. Foi organizado e dirigido pela Federação Paraibana de Futebol. Contou com a participação de 7 times, o Botafogo Futebol Clube, de João Pessoa, sagrou-se campeão, conquistando o seu décimo título estadual, o Auto Esporte de João Pessoa, foi o vice-campeão.

Participantes
O campeonato estadual de 1955 contou com 7 participantes, todos de João Pessoa, foram eles:

Arsenal Futebol Clube
Auto Esporte Clube
Botafogo Futebol Clube
Esporte Clube União
Oitizeiro Esporte Clube
Red Cross Football Club
Santos Futebol Clube

Vencedor

Ver também 
 História do futebol da Paraíba

1955
Futebol de 1955 no Brasil